Ben Gascoigne (1915-2010), astronome australien,
 Charles Gascoigne (1738-1806) est un industriel britannique;
 Denis Gascoigne Lillie (1888-1963) est un zoologiste britannique;
 George Gascoigne (1525-1577) est un poète anglais;
 Marc Gascoigne (1962-) est un éditeur de jeux et un auteur de roman noir.
 Paul Gascoigne (1967-) est un footballeur anglais.
  (1350-1419) est un lord juge en chef d'Angleterre au cours du règne du roi Henri V.
 William Gascoigne (1612-1644) est un scientifique britannique;

Voir aussi 
 Gascoyne

Patronyme anglais